La nazionale Under-18 di pallavolo femminile dell'Italia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Italia con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-18

Torneo 8 Nazioni

Collegamenti esterni
 

 U-18
Italia